Sankt Albani kyrka kan syfta på:

 Sankt Albani kyrka (vikingatid) – ursprungligen en träkyrka, som låg öster om den nuvarande domkyrkan i Odense –1300
 Sankt Albani kyrka (nutid) – en romersk-katolsk kyrka i Odense i Danmark 1908–